David Lee – amerykański koszykarz
 David Lee – lekkoatleta amerykański, płotkarz i sprinter
 David Lee – amerykański siatkarz, reprezentant kraju, grający na pozycji środkowego bloku
 David Lee Roth – amerykański wokalista, aktor, muzyk i kompozytor, znany z występów w grupie muzycznej Van Halen
 David M. Lee – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
 David Lee – tajwański polityk, minister spraw zagranicznych od 2016